Erkka Petäjä (Turku, 13 de fevereiro de 1964) é um futebolista finlandês.

Erkka Petäjä
Erkka Petäjä